Die Fußball-Verbandsliga Mittelrhein 1985/86 war die 40. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußball-Verband Mittelrhein. Sie war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison war der SV Baesweiler 09 nach zwei Spielzeiten wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die zweite Mannschaft des SC Viktoria Köln (Rückkehr nach 27 Jahren) und der VfR Übach-Palenberg (Wiederaufstieg nach 17 Jahren) hinzu.

Sieger wurde erstmals der TuS Lindlar, der damit erstmals in die Oberliga Nordrhein aufstieg. Als Zweitplatzierter kehrte der SV Baesweiler 09 nach einer Saison in die Oberliga zurück.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten beiden Plätzen absteigen. Der SSV Troisdorf 05 verließ die Verbandsliga nach acht Jahren wieder, die SpVgg Oberaußem-Fortuna nach drei Spielzeiten.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 
 

1985
Fußballsaison 1985/86